

Anno 
 485 o 485 a.C.

Codici 
 485 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Carter Observatory, presso Wellington, nell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda

Matematica 
 485 – numero